Il singolare del torneo di tennis Canella Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Filippo Volandri che ha battuto in finale Hernán Gumy 6-3, 6-2.

Teste di serie 

Assente
 Christophe Rochus (quarti di finale)
 Adrian Voinea (primo turno)
 David Sánchez (quarti di finale)

 Markus Hantschk (secondo turno)
 Hernán Gumy (finale)
 Daniel Elsner (secondo turno)
 Alberto Berasategui (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Canella Challenger 2000